Station Swinton (Manchester), een spoorwegstation van National Rail in Salford in Engeland
 Station Swinton (South Yorkshire), een spoorwegstation van National Rail in Swinton, Rotherham in Engeland